Denumirea de Mandra se poate referi la:
 Mandra, un oraș în Grecia;
 Mandra, un sat în regiunea Haskovo, Bulgaria.